Capriatesi – abitanti di Capriata d'Orba
Capriatesi – abitanti di Capriate San Gervasio
Capriatesi – abitanti di Capriati a Volturno